Кужа — река в России, протекает по Кондопожскому району Карелии.

Исток — северная оконечность Ватчелского озера, северо-западнее бывшего населённого пункта Титнаволок. Впадает в озеро Черанга, из которого вытекает одноимённая река. Длина реки составляет 16 км.

Ближайший населённый пункт — Линдозеро — расположен в 8 км северо-западнее устья реки.

В среднем течении принимает левый приток — Лепутоя, несущий воды озера Сууриярви.

Примечания 

Реки Кондопожского района
Бассейн Черанги